Pierre Petit puede referirse a:

 Pierre Petit (ingeniero) (1594-1677), ingeniero militar francés, matemático y físico
 Pierre Petit (erudito) (1617-1687), poeta, médico y clasicista francés
 Pierre Petit (fotógrafo) (1832–1909), fotógrafo francés
 Pierre Petit de Julleville (1876–1947), cardenal de la Iglesia católica
 Pierre Petit (director de fotografía) (1920-1997), director de fotografía francés
 Pierre Petit (compositor) (1922-2000), compositor francés